

Astronomia
 628 Christine – asteroide della fascia principale

Cinema
 L'amante pura (Christine) – film del 1958 diretto da Pierre Gaspard-Huit
 Christine (Die dressierte Frau) – film del 1972 diretto da Ernst Hofbauer 
 Christine - La macchina infernale (Christine) – film del 1983 diretto da John Carpenter 
 Christine – mediometraggio del 1987 diretto da Alan Clarke
 Christine – cortometraggio del 1998 diretto da Christoph Nuehlen
 Christine – film del 2009 diretto da Stefania Sandrelli
 Christine – film del 2016 diretto da Antonio Campos

Geografia
Stati Uniti d'America
 Christine – città della Contea di Richland, Dakota del Nord
 Christine – città della Contea di Atascosa, Texas

Letteratura
 Christine – romanzo epistolare di Alice Cholmondeley (pseudonimo della scrittrice Elizabeth von Arnim) pubblicato nella prima edizione in lingua inglese nel 1917.
 Christine - La macchina infernale (Christine) – romanzo di Stephen King del 1983

Musica
 Christine – singolo di Siouxsie and the Banshees del 1980, dall'album Kaleidoscope
 Christine – album di Christine Guldbrandsen del 2007
 Christine – singolo di Christine and the Queens del 2014, dall'album Chaleur Humaine

Onomastica
 Christine – forma in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Cristina

Altro
 Christine – ex-navigatore di rally.
 Christine – serie televisiva americana del 2012 ideata da Rodrigo García con America Ferrera